

Astronomia 
 Libra – nome latino della costellazione della Bilancia

Astrologia 
 Libra – segno zodiacale della bilancia

Automobili 
 Lybra: un modello di automobile costruito dal 1999 al 2006 dalla Lancia Automobiles SpA

Editoria e letteratura 
 La Libra – rivista letteraria fondata nel 1928 e diretta da Mario Bonfantini
 Libra – romanzo di Don DeLillo del 1988
 Libra Editrice – casa editrice italiana fondata da Ugo Malaguti

Fumetti 
 Libra – personaggio del manga e dell'anime I Cavalieri dello zodiaco
 Libra – personaggio dei fumetti DC Comics, capo della Società segreta dei supercriminali
 Libra – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Musica 
 Libra – casa discografica
 Libra – gruppo musicale italiano degli anni settanta
 Libra – album dei Libra del 1975
 Libra – album di Julio Iglesias del 1985
 Libra – album di Toni Braxton del 2005
 Libra – album di Lali Espósito del 2020

Navi militari 
 Libra – torpediniera della Regia Marina e successivamente corvetta della Marina Militare
 Libra (P 402) – pattugliatore d'altura classe Cassiopea della Marina Militare

Persone 
 Luigi Libra, nome d'arte di Luigi Riccio (1975) – cantautore italiano

Altro 
 Libra – parola latina da cui deriva la parola italiana libbra
 Libra – criptovaluta di Facebook